Erbbach ist ein Gewässername:

 Erbbach (Pulschnitz), linker Zufluss der Pulschnitz vor der Plösenmühle, Markt Münchberg, Landkreis Hof, Bayern
 Erbbach oder  Erbach oder Eberbach oder Kisselbach (Rhein), rechter Zufluss des Oberrheins bei Erbach (Rheingau), Stadt Eltville am Rhein, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Erbbach (Schmiebach), linker Zufluss des Schmiebachs oder der Schmie in Illingen, Enzkreis, Baden-Württemberg
 Erbbach (Weißenbach), rechter Oberlauf des Weißenbach (Enns, bei St. Gallen) oder auch Großen Billbachs (wie der andere Oberlauf) bis in Weißenbach an der Enns, Marktgemeinde Sankt Gallen, Bezirk Liezen, Steiermark

Siehe auch:
 Erbach